Klambu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Klambu, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Klambu, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar